Orbital est originellement l'adjectif qualifiant ce qui se rapporte à une orbite (au sens de la révolution d'un objet céleste autour d'un autre). Orbitale en est le féminin, mais c'est également un substantif utilisé en physique atomique. En anglais les deux se disent orbital.

Sciences et techniques 
 En astronautique, une station orbitale est une installation en orbite autour de la Terre ou d'un autre objet céleste.
 En physique atomique, une orbitale est une fonction mathématique qui décrit la probabilité de présence d'un électron ou d'une paire de Lewis.
 Quand ces électrons appartiennent au cortège d'un atome, on parle d'orbitale atomique.
 Quand ces électrons assurent la liaison entre deux atomes on parle d'orbitale moléculaire.

Culture et société

Cinéma 
 Orbital (To) est un film de Fumihiko Sori, sorti en 2009.

Entreprises 
 Orbital Sciences est une société américaine spécialisée dans les satellites.
 Orbital ATK, aujourd'hui Northrop Grumman Innovation Systems, est une société américaine spécialisée dans les lanceurs et les satellites.

Littérature et bande dessinée 
 Dans l'univers de fiction La Culture de Iain Banks, une orbitale est un habitat spatial artificiel en forme d'anneau.
 Orbital est une série de bande dessinée initiée en 2006.

Musique 
 Orbital est un duo anglais de musique électronique.
 Orbital est leur premier album, sorti en 1991.
 Orbital 2 est leur deuxième album, sorti en 1993.

Urbanisme 
 Orbitale est un projet de ligne de rocade en banlieue parisienne.

Notes et références 

Homonymie de titre